Schuppener ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schuppener (* 1952), deutscher PR-Berater
 Georg Schuppener (* 1968), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer